Рогозний Генадій Львович (1948—2007) — російський художник.
 Рогозний Григорій Кіндратович (1893—?) — український військовий діяч, сотник артилерії Армії УНР
 Рогозний Зиновій Захарович (1901—1990) — радянський військовий діяч, генерал-майор.

Українські прізвища